Скорпіон — представник одного з рядів класу Павукоподібні.
 Скорпіон — суперлиходій з всесвіту Marvel Comics.
 Скорпіон — персонаж серії відеоігор Mortal Kombat.
 Скорпіон — давньоримська торсіонна метальна машина.
 Скорпіон — знак зодіаку.
 Скорпіон — сузір'я зодіака.
 «Скорпіон» — золота монета НБУ.
 «Скорпіон» — срібна монета НБУ.
 «Скорпіон» — загін спеціального призначення внутрішніх військ МВС України.
 «Скорпіон» — британський легкий розвідувальний танк 1970-х років.
 Скорпіон I — додинастичний фараон Стародавнього Єгипту. 
 Скорпіон II — додинастичний фараон Стародавнього Єгипту.